Böle järnvägsstation (finska: Pasilan rautatieasema, namn på svenska fram till 1990: Fredriksbergs järnvägsstation) är belägen i stadsdelen Böle i Helsingfors och är järnvägsknut för Kustbanan mot Åbo och finska Stambanan. Nästan alla tåg till eller från Helsingfors centralstation stannar i Böle.

Det år 1990 byggda stationshuset revs år 2017 och på dess plats byggdes en ny station och det nya köpcentret Tripla.

Nutida och framtida transportmedel

Centrumslingan 
Den diskuterade underjordiska järnvägen Centrumslingan för förortståg i Helsingforsregionens centrum föreslås få en station i Böle.

Metron 
En andra metrolinje i nord-sydlig riktning har diskuterats med sträckning via Böle till Vanda flygplats. Under järnvägsstationen har redan utrymme för en framtida metrostation börjat sprängas.

Befintliga spårvägslinjer
Spårvägslinjerna 2, 7 och 9 har ändhållplatser i Böle.

Ny spårvägslinje
Den nya spårväg 13 Knekten–Västra Böle är under anläggande 2023. Den ska passera Böle station och slutar på ön Knekten, nära Högholmen.

Rail Baltica 
Projektet Rail Baltica är en tågförbindelse från Böle till Tallinn och vidare till Europa, som skulle göra det möjligt för finländare att ta tåget till Baltikum och Centraleuropa. Tåget skulle gå i en tunnel under havet och resan skulle ta ungefär en halvtimme, jämfört med idag då det tar två timmar med färja över till Tallinn.

Transporter 
Ungefär 60 000 resenärer per dag använder Böle järnvägsstation.

Linjekarta för pendeltågen

Bilder 

Järnvägsstationer i Helsingfors
Järnvägsstationer invigda 1862
Böle, Helsingfors
1862 i Finland